Língua Antiga é uma língua fictícia inventada por Christopher Paolini, baseada na Língua nórdica antiga presente nos livros da série Ciclo da Herança (Eragon, Eldest, Brisingr e Inheritance)

As palavras nesse idioma são verdadeiras, não se pode mentir e por isso tudo que se fala nela acontece.

Eis algumas palavras e seus respectivos significados:

 Adurna = água.
 Adurna reisa = Água erga-se.
 Agaetí Blödhren = Celebração de juramento de sangue (Ocorre uma vez a cada cem anos para reverenciar o pacto original entre elfos e dragões).
 Aiedail = A estrela da manhã.
 Alfa-kona = Mulher elfa.
 Argetlan = Mão de prata.
 Äthalvard = Uma organização de elfos dedicada à preservação de suas canções e poemas.
 Atra du evarínya ono varda, Däthedr-vodhr = Que as estrelas zelem pelo seu caminho, estimado Däthedr.
 Atra esterní ono thelduin, Eragon Shur'tugal = Que a felicidade o guie, Eragon Cavaleiro de Dragão.
 Atra guliä un ilian tauthr ono un atra ono waíse sköliro fra rauthr = Que a sorte e a felicidade sigam-no e que você seja protegido contra o infortúnio.
 Atra nosu waíse vardo fra eld hórnya = Que fique protegido dos ouvintes.
 Audr = Em cima.
 Bjartskular = Escamas brilhantes.
 Blödhgarm = Lobo de sangue.
 Blöthr = Alto; pare.
 Brakka du vanylí sem huildar Saphira un eka = Reduza a magia que retém a mim e a Saphira.
 Brisingr = fogo.
 Brisingr iet tauthr = Fogo, siga-me.
 Brisingr raudhr = Fogo vermelho.
 Dagshelgr = Dia sagrado.
 Deyja = Morra.
 Draumr Kópa = Olhar de sonhos (encanto para bola de cristal).
 Dröttningu = Princesa.
 Du Deloi Lunaea = Alise a terra - solo.
 Du Fells Nángoröth = As montanhas malditas.
 Du Fryn Skulblaka = A guerra dos dragões.
 Du Namar Aurboda = O Banimento dos Nomes.
 Du Völlar Eldrvarya = A Campina Ardente.
 Du Vrangr Gata = A trilha errante.
 DU Weldenvarden = A Floresta Protetora.
 Dvergar = Anões.
 Ebrithil = Mestre.
 Edur = Um rochedo pontiagudo ou protuberância.
 Eka aí fricai un Shur'tugal = Eu sou um cavaleiro e amigo.
 Eka eddyr aí Shur'tugal = Eu sou um cavaleiro de Dragão.
 Eka elrun ono = Eu te agradeço.
 Elda = Uma honraria de muito louvor sem gênero especifico.
 Eldhrimner O Loivissa nuanen, dautr abr deloi - Eldhrimner nen ono weohnataí medh solus um thringa - Eldhrimner um fortha onr féon vara - Wiol allr sjon = Cresça, ó bela Loivissima, filha da terra - Cresça com o sol e a chuva - Cresça e reproduza sua flor de primavera - Para todos verem.
 Eldunarí = O coração dos corações.
 Erisdar = As lanternas sem chamas usadas tanto pelos elfos quanto pelos anões (Chamadas em homenagem ao elfo que as inventou).
 Eyddr eyreya onr = Esvazie os seus ouvidos.
 Faelnirv = Licor élfico.
 Fairth = Uma espécie de fotografia tirada por meios mágicos em uma pedaço de ardósia.
 Fell = Montanha
 Finiarel = Sufixo honorífico ligado por um hífen para um homem jovem bastante promissor.
 Flauga = Voe.
 Fram = Para a frente.
 Fricai andlát = Amigo mortal (Um cogumelo venenoso).
 Fricai onr eka eddyr = Eu sou seu amigo.
 Gala O Wyrda brunhvitr - Abr Berundal vandr-fódhr - Burthro laufsblädar ekar undir - Eom kona dauthleikr = Cante, destino de sobrancelhas brancas - De um Berundal marcado pela doença - Nascido sob folhas de carvalho - Para mulher mortal.
 Gangá = Vá
 Gánga aptr = Recuar.
 Gánga fram = Ir para frente.
 Garjazla, letta = Luz, Pare.
 Gath sem oro un lam iet = Una aquela flecha com a minha mão.
 Gedwëy ignasia = Palma brilhante.
 Gëuloth du Knífr = Que a faca fique cega.
 Haldthin = Estramônio.
 Helgrind = Os Portões da morte.
 Hlaupa = Corra.
 Hljödhr = Silencioso.
 Indlvarn = Acontece quando, embora o dragão tenha uma morte física, o seu cavaleiro e o seu Eldunarí continuam juntos e vivos.
 Jierda = Quebre, bata.
 Kodthr = Pegue.
 Könungr = Rei.
 Kuldr, reisa lam iet um malthinae böllr = Ouro, erga-se em minha mão e se transforme em esfera.
 Kverth Fricai = Saudações, amigo.
 Kveykva = Raio.
 Lámarae = Um tecido que se faz tecendo a lã com agulhas de crochê (Similar à baetilha, mas de maior qualidade).
 Lethrblaka = Um morcego; As montarias dos Ra'zac (Literalmente, pássaro de couro).
 Letta = Pare.
 Letta orya thorna = Pare com essas flecha.
 Liduen Kvaedhí = Roteiro Poético.
 Loivissa = Um lírio azul de caule alto que cresce no Império.
 Losna kalfya iet = Solte as minhas panturrilhas.
 Maela = Quieto.
 Malthinae = Segurar ou manter no lugar; Confinar.
 Naina = Brilhe.
 Nalgask = Mistura de cera de abelha e óleo de avelã usada para umedecer a pele.
 Nen ono weohnata, Arya Dröttningu = Como queira, princesa Arya.
 Osthato Chetowä = O Sábio Pesaroso.
 Reisa du adurna = Erguer a água.
 Rïsa = Erguer-se.
 Sé mor'ranr ono finna = Que você encontre a paz.
 Sé onr sverdar sitja hvass = Que suas espadas continuem afiadas.
 Sé orúm thornessa hávr sharjalví lífs = Que esta serpente tenha o movimento da vida.
 Seithr = Bruxa(o)
 Shur'tugal = Cavaleiro de Dragão.
 Skölir = Escudo.
 Skölir nosu fra brisingr = Proteja-nos do fogo.
 Sköliro = Protegido com um escudo.
 Skulblaka = Dragão (Literalmente, Pássaro escamoso).
 Slytha = Durma.
 Stenr reisa = Pedra, Esga-se.
 Stydja unin mor'ranr, Hrothgar Könungr = Descanse em paz, Rei Hrothgar.
 Svit-Kona = Sufixo Honorífico formal para uma elfa de grande sabedoria.
 Talos = Um cacto encontrado perto de Helgrind.
 Thaefathan = Engrosse.
 Thorta du ilumëo = Fale a verdade.
 Thyrsta = Comprimir, empurrar.
 Thrsta vindr = Comprima-se o ar.
 Togira Ikonoka = O imperfeito que É Perfeito.
 Vakna = Desperte.
 Varden = Os Guardiões.
 Vel eïnradhin iet ai shor'tugal = Sob a minha palavra como cavaleiro.
 Vinr Älfakyn = Amigo Elfo.
 Vodhr = Sufixo honorífico masculino ligado com hífen significando louvor intermediário.
 Waíse heill = Fique curado.
 Waíse néiat = Deixe de existir/Deixe de ser.
 Wiol ono = Para você.
 Wyrda = Destino.
 Wyrdfell = Nome Elfo para os Renegados.
 Yawë = Sinal de confiança.
 Zar'roc = Miséria, Desgraça.
Halló Leonor, ég elska þig = Saudações Leonor, fica sabendo que te amo.

Ver também 
 Ciclo da Herança

Ligações externas 
 http://www.alagaesia.com/ Site oficial do Autor

Línguas fictícias